

Александровское городское коммерческое училище имени статс-секретаря графа С. Ю. Витте —  среднее учебное заведение Александровска (современное Запорожье).

В 1901 году по инициативе гласного городской думы Феликса Мовчановского начала действовать торговая школа, которую в 1905 году реорганизовали в семиклассное коммерческое училище. В начале сентября 1908 года училище переехало в новое учебное здание, сооружённое по проекту архитектора Д. К. Тиссена. С новосельем коллектив преподавателей поздравили Нью-Йоркское центральное училище, министр торговли, граф С. Витте, имя которого было присвоено учебному заведению. Феликс Мовчановский был одним из опекунов училища.

Училище располагалось по ул. Жуковского. В 1933 г. в здании разместился физико-математический корпус Института социального воспитания. В 1941 г. здание было разрушено. Более 20 лет на этом месте был пустырь, пока здесь в 1967 году не построили современный 2-й корпус Запорожского национального университета.

Секретарём училища два года был Яков Новицкий. Учащихся Коммерческого училища (как и учащихся иных учебных заведений), Яков Павлович привлекал к пополнению предметами древности днепропетровского областного музея имени О.Поля.

Учителем чистописания и рисования в училище был художник Юрий Магалевский, ученик И. Репина.

Коллектив

Архивные материалы 
 Устав Александровскаго Городского Коммерческаго Училища имени Статс-Секретаря Графа С. Ю. Витте. — Александровск, 1905
 Отчет о состоянии училища за 1906-7 учебный год /второй год существования / Александровское Городское коммерческое училище имени Статс-Секретаря Графа С. Ю. Витте/. — Александровск, 1907.
 Устав ссудо-сберегательной кассы служащих в Александровском городском коммерческом училище имени Статс-Секретаря Графа С. Ю. Витте. — Александровск, 1907.
 Сигаревич Д. Д. Тридцатилетие педагогической, общественной и литературной деятельности директора Александровского Городского Коммерческого Училища И. Я. Акинфиева. — Александровск, 1910.
 Отчеты преподавателей и программы предметов в Александровском коммерческом училище за 1909-10 уч. год. — Александровск, 1911.

Литература

Примечания 

Коммерческое училище
Здания и сооружения Запорожья
Коммерческое училище
Экономическое образование в России
Коммерческие училища Российской империи